EST je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Estonijo.
 vzhodni standardni čas (angleško Eastern Standard Time)
 English Student Theatre, gledališka skupina II. gimnazije Maribor
 Evropsko združenje za prevodoslovje oz. European Society for Translation Studies

Glej tudi 

Kratice